Пиърс Антъни Дилингъм Джейкъбс () е американски писател. Почти всички негови произведения са издадени под името Пиърс Антъни.

Биография и творчество 
Роден е на 6 август 1934 г. в Оксфорд, Великобритания. Учи в САЩ и през 1958 г. получава американско гражданство. Професионално с литература започва да се занимава след 1965 г.

Неговият първи роман е „Chthon“, който излиза през 1967 г., и е номиниран за награди Хюго и Небюла.

Библиография

Цикли

Цикъл „Jason Stryker“ (с Роберто Фунтес) 
 Kiai!
 Mistress of Death
 Bamboo Bloodbath
 Ninja's Revenge
 Amazon Slaughter

Цикъл „Incarnations of Immortality“ 
 On a Pale Horse (1983)
 Bearing an Hourglass (1984)
 With a Tangled Skein (1985)
 Wielding a Red Sword (1986)
 Being a Green Mother (1987)
 For Love of Evil (1988)
 ...And Eternity (1990)

Цикъл „Xanth“

Цикъл „Apprentice Adept“ 
 Split Infinity (1980)
 Blue Adept (1981)
 Juxtaposition (1982)
 Out of Phaze (1987)
 Robot Adept (1988)
 Unicorn Point (1989)
 Phaze Doubt (1990)

Цикъл „Aton“ 
 Chthon (1967)
 Phthor (1975)

Цикъл „Omnivore“ 
 Omnivore
 Orn
 Ox

Цикъл „Battle Circle“ 
 Sos the Rope (1968)
 Var the Stick (1972)
 Neq the Sword (1975)

Цикъл „Cluster“ 
 Cluster (1977)
 Chaining the Lady (1978)
 Kirlian Quest (1978)
 Thousandstar (1980)
 Viscous Circle (1982)

Цикъл „Tarot“ 
 God of Tarot (1977)
 Faith of Tarot (1980)
 Vision of Tarot (1980)

Цикъл „Bio of a Space Tyrant“ 
 Refugee (1983)
 Mercenary (1984)
 Executive (1985)
 Politician (1985)
 Statesman (1986)
 The Iron Maiden (2001)

Цикъл „Adventures of Kelvin Rud“ (с Robert Margroff) 
 Dragon's Gold
 Serpent's Silver
 Chimera's Copper
 Orc's Opal
 Mouvar's Magic

Цикъл „Mode“ 
 Virtual Mode (1991)
 Fractal Mode (1992)
 Chaos Mode (1993)
 DoOon Mode (2001)

Цикъл „Geodyssey“ 
 Isle of Woman (1993)
 Shame of Man (1994)
 Hope of Earth (1997)
 Muse of Art (1999)

Романи

Външни препратки 
 Официален сайт на автора

Американски писатели фантасти
Англичани в САЩ
Родени в Оксфорд